Turó de Ca n'Oliver, muntanya al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Poblat ibèric de Ca n'Oliver, assentament iber situat al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Museu Ibèric de Ca n'Oliver, museu del Poblat ibèric de Ca n'Oliver situat al municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Ca n'Oliver (Maó), centre d'art contemporani al Palau Oliver de Maó (Menorca)
 Ca n'Oliver (l'Hospitalet de Llobregat)